Mittelfeld steht für:

 Mittelfeldspieler, in verschiedenen Sportarten, zum Beispiel Fußball und Hockey, eine Position auf dem Spielfeld
 Mittelfeld (Hannover), einen Stadtteil von Hannover im Stadtbezirk Döhren-Wülfel
 Lüneburg-Mittelfeld, einen Stadtteil von Lüneburg
 einen historischen Flurnamen in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 einen Begriff der deutschen Grammatik, d. h. ein Bestandteil im Feldermodell des deutschen Satzes

Siehe auch:

 Mitterfeld